JEM bezeichnet:
 ein Gitarrenmodell, siehe Ibanez JEM

JEM ist die Abkürzung für:
 Justice and Equality Movement, eine politische Partei in Sudan, siehe Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit
 Japanese Experiment Module, ein Modul der Internationalen Raumstation, siehe Kibō
 Journal of Experimental Medicine, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift

Jem ist der Künstlername folgender Personen:
 Jem (Jemma Griffiths; * 1975), walisische Sängerin und Songwriterin
 Jem (Musikproduzent) (Peter Seifert), deutscher Musikproduzent

Siehe auch:
 Jam
 Gem

Abkürzung